Эуорнитоподы (лат. Euornithopoda) — группа птицетазовых динозавров инфраотряда орнитоподы, известных с ранней юры по поздний мел.

Систематика 
Клада была введена Полом Серено в 1986 году чтобы объединить таксоны птицетазовых динозавров — гетеродонтозавров, гипсилофодонтов, игуанодонтов и гадрозавров. Узел поддерживался несколькими синапоморфиями, среди которых: премаксиллярный ряд зубов смещён вентрально относительно максиллярного, парокципитальный отросток имеет серповидную форму, нижнечелюстной сустав расположен ниже жевательной поверхности, предчелюстная кость исключает контакт между носовой и верхнечелюстной костями. Серено использовал термин эуорнитоподы в качестве сестринского таксона маргиноцефалов. Большинство авторов продолжают использовать термин орнитоподы в отношении этого таксона, хотя в филогении Серено орнитоподы входили в состав эуорнитопод с исключением гетеродонтозавров.

Таким образом, за большинством авторов впоследствии закрепилось деление инфраотряда орнитоподы на две сестринские группы — эуорнитоподы и гетеродонтозавры.

Филогенетика 
Cladogram after Sereno, 1986.

Примечание 

Орнитоподы
Динозавры юрского периода
Динозавры мелового периода